Bill Keenan (1986), Amerikaans ijshockeyer
 Joe Keenan (1982), Engels voetballer
 Maynard James Keenan (1964), Amerikaans rockzanger
 Paddy Keenan (1950), Iers folkmusicus
 Sean Keenan (1993), Australisch acteur